Niland steht für:

 Niland, ein Dorf im Imperial County im US-Bundesstaat Kalifornien

Niland ist der Familienname von:

 Conor Niland (* 1981), irischer Tennisspieler
 D’Arcy Niland (1917–1967), australischer Schriftsteller
 John Niland (* 1944), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Nora Niland (1913–1988), irische Bibliothekarin, Gründerin von The Niland Collection, städtische Kunstsammlung in der irischen Stadt Sligo
 Niland-Brüder, vier Brüder, die während des Zweiten Weltkriegs in den US-Streitkräften dienten

Siehe auch:
 Nieland